Родничок — село в Балашовском районе Саратовской области. Административный центр Родничковского сельского поселения.

География 

Имеется железнодорожная станция Родничек.

Население

Примечания 

Населённые пункты Балашовского района